Jacobo II puede referirse a:
 Jacobo II de Escocia (1437–1460), monarca de Escocia.
 Jacobo II de Inglaterra (1633-1701), monarca de Inglaterra.
 Jacobo Fúcar II (1459-1525), banquero y comerciante alemán.